Rivarennes ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Rivarennes (Indre) im Département Indre
 Rivarennes (Indre-et-Loire) im Département Indre-et-Loire